

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Wilcza Wola – część miasta Stoczek Łukowski
 Wilcza Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec
 Wilcza Wola – osada w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Wilcza Wola – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec